Переу́лок Попо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Попова — улица в Вельске.
 Переулок Попова — улица в Липецке.
 Переулок Попова — улица в Ставрополе.

Украина 
 Переулок Попова — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Попова
 Попов проезд